Il singolare del torneo di tennis Ixtapa Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Steve Campbell che ha battuto in finale Tuomas Ketola 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Vincenzo Santopadre (quarti di finale)
 Alejandro Hernández (secondo turno)
 Steve Campbell (Campione)
 Diego Nargiso (primo turno)

 Luis Herrera (quarti di finale)
 Wade McGuire (quarti di finale)
 Gabriel Trifu (primo turno)
 Bobby Kokavec (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ixtapa Challenger 1997